Birmingham & District League 1897–98 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Wolverhampton Wanderers Reserves, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1892-93.

Siden den forrige sæson havde to hold forladt ligaen. Som erstatning havde ligaen optaget holdene Bristol Eastville Rovers og Bristol St. George, som begge også spillede i Western Football League 1897-98.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898